1981 Голяма награда на Франция е 31-вото за Голямата награда на Франция и осми кръг от сезон 1981 във Формула 1. Провежда се на 5 юли 1981 година на пистата Дижон-Преноа, в Дижон, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция